Topônimos

 Maranhão —  estado do Brasil
 São Sebastião do Maranhão —  município do estado de Minas Gerais
 Rio Maranhão —  curso de água que banha o Distrito Federal

 Maranhão (Avis) —  freguesia no concelho de Avis

História
 Capitania do Maranhão —  subdivisão do território brasileiro no período colonial
 Estado do Grão-Pará e Maranhão —  antiga divisão administrativa criada por Filipe II de Portugal, em 1621
 Estado do Maranhão e Piauí —  antiga divisão administrativa criada pelo Marquês de Pombal, em 1772

Outros
 Francinilson Santos Meirelles ou Maranhão —  futebolista brasileiro
 Maranhão Atlético Clube —  clube de futebol São Luís, estado do Maranhão

Desambiguação